Варла́м — мужское русское личное имя, вероятно, халдейского происхождения («бар + лахам» — «сын + хлеб, пища»; ). Церковнославянская форма имени — Варлаа́м.

В христианском именослове имя Варлам соотносится прежде всего с раннехристианским святым Варлаамом Антиохийцем, подвергшегося мучениям и смерти, согласно преданию, в 304 году во время великого гонения при императоре Диоклетиане.

В русской именной традиции к имени Варлам сложилось отношение как к церковному в силу его употребительности в среде духовенства, оно редко встречалось у мирян.

Разговорная (народная) форма имени: Варламий.

От имени Варлам образована русская фамилия Варламов.

Именины 
 Православные именины (даты даны по григорианскому календарю):

 28 января, 5 марта, 18 мая, 19 июня, 2 июля, 1 августа, 25 августа, 21 октября, 19 ноября, 2 декабря, 8 декабря

Носители, известные по имени 
 Варлаам — епископ Русской церкви, архиепископ Вологодский и Великопермский.
 Варлаам (? — 1601)— архиепископ Рязанский и Муромский.
 Варлаам — епископ Русской церкви, епископ Вологодский и Великопермский.
 Варлаам — епископ Русской церкви, епископ Суздальский и Тарусский.
 Варлаам (?—1533) — митрополит Московский и всея Руси.
 Варлаам — епископ Русской церкви, епископ Коломенский.

 Варлаам Антиохийский (ум. 304) — христианский мученик.
 Варлаам Индийский — преподобный, учитель царевича Иоасафа.
 Варлаам Калабрийский (ок. 1290—1348) — византийский философ-рационалист, последователь Аристотеля, борец против исихазма.
 Варлаам Керетский (ок. 1505 — ок. 1590) — православный священник, позже монах, чудотворец Кольский.
 Варлаам Печерский (до 1035 — до 1067/74) — православный святой XI века.
 Варлаам Улейминский — странствующий монах, основатель Николо-Улейминского монастыря, преподобный.
 Варлаам Хутынский (умер 1192) — основатель и игумен Спасо-Преображенского Хутынского монастыря, святой.
 Варлаам Чикойский (1774—1846) — игумен Чикойского Иоанно-Предтеченского монастыря, преподобный.
 Варлаам Яцкой — инок московского Чудова монастыря, товарищ и спутник Григория Отрепьева (Лжедмитрия I).

 Варлаам (Белковский) (ум. 1601) — епископ Русской церкви, митрополит Новгородский.
 Варлаам (Борисевич) (1899—1975) — епископ Русской церкви, архиепископ Минский.
 Варлаам (Вонатович) (ок. 1680—1751) — епископ Русской церкви, архиепископ Киевский и Галицкий.
 Варлаам (Высоцкий) (1665—1737) — архимандрит Русской церкви, основатель Троицкой Приморской пустыни, духовник императрицы Анны Иоанновны.
 Варлаам (Денисов) (1804—1873) — епископ Русской церкви, архиепископ Черниговский и Нежинский.
 Варлаам (Ефимов) (1903—1937) — монах Русской православной церкви, прподобномученик.
 Варлаам (Зотиков) (1794—1874) — игумен, наместник Успенского Трифонова монастыря в Вятке.
 Варлаам (Ильющенко) (1929—1990) — епископ Русской церкви, архиепископ Днепропетровский и Запорожский.
 Варлаам (Козуля) (1871—1937) — епископ Русской церкви, епископ Оренбургский.
 Варлаам (Коноплёв) (1858—1918) — архимандрит Русской церкви, настоятель Белогорского Свято-Николаевского монастыря, деятель единоверия, миссионер.
 Варлаам (Константинов) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Левкийский.
 Варлаам (Коссовский) (ок.1654 — 1721) — епископ Русской церкви, митрополит Смоленский и Дорогобужский (1720—1721).
 Варлаам (Лазаренко) (1879—1930) — епископ Русской церкви, епископ Майкопский, викарий Краснодарской епархии.
 Варлаам (Леницкий) (конец XVII века — 1741) — архиепископ Псковский.
 Варлаам (Лащевский) (ок. 1704—1774) — церковный деятель, архимандрит Донского монастыря, духовный писатель, педагог, ректор Московской Славяно-греко-латинской академии.
 Варлаам (Моцок) (ок. 1585—1657) — митрополит Молдавский.
 Варлаам (Никольский) (1872—1937) — игумен Русской церкви, новомученик.
 Варлаам (Новгородский) (1872—1920) — епископ Русской церкви, епископ Соликамский.
 Варлаам (Палицын) (2-я пол. XVI века) — русский летописец, келарь московского Чудова монастыря, предположительно, дядя Авраамия Палицына.
 Варлаам (Петров) (1728—1802) — архиепископ Тобольский и Сибирский, святой Русской церкви.
 Варлаам (Пешев) (1905—1986) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский.
 Варлаам (Пикалов) (1885—1946) — епископ Русской церкви, архиепископ Свердловский.
 Варлаам (Пономарёв) (род. 1974) — епископ Русской церкви, епископ Махачкалинский и Грозненский.
 Варлаам (Похилюк) (1870—1930) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Варлаам (Пушкин) (2-я пол. XVI века) — епископ Русской церкви, архиепископ Сарский и Подонский.
 Варлаам (Рогов) (ум. 1603) — митрополит Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Варлаам (Ряшенцев) (1878—1942) — епископ Русской церкви, архиепископ Пермский.
 Варлаам (Сацердотский) (1896—1937) — архимандрит.
 Варлаам (Скамницкий) (1697—1761) — епископ Русской церкви, епископ Великоустюжский.
 Варлаам (Старорушин) (ум. 1652) — епископ Русской церкви, митрополит Ростовский и Ярославский.
 Варлаам (Успенский) (1801—1876) — епископ Русской церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский, духовный писатель, астроном.
 Варлаам (Чернявский) (1819—1889) — епископ Русской церкви, епископ Минский и Туровский.
 Варлаам (Шишацкий) (1750—1820) — архиепископ Могилёвский и Витебский, лишённый сана за присягу Наполеону.
 Варлаам (Эристави) (1763—1830) — епископ Грузинской, а затем Русской православной церкви, митрополит Мцхетский и Карталинский, экзарх Грузии.
 Варлаам (Ясинский) (?—1707) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Малыя России.

Примечания 

Русские мужские имена